Perdita kan syfta på:
 Perdita – en litterär figur i Shakespeares En vintersaga
 Perdita (djur) – ett bisläkte
 Perdita (måne) – en av Uranus månar
 Perdita – smeknamn för poeten och skådespelaren Mary Robinson
 Perdita – pseudonym för Agnes Nitt
 Perdita – Pongos partner i Pongo och de 101 dalmatinerna